Brion (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Brion (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Brion (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Brion (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Brion (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Brion (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Brion (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Brion (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy